Sãofrancisquense – abitanti di São Francisco (San Paolo)
Sãofrancisquense – abitanti di São Francisco (Sergipe)
Sãofrancisquense – abitanti di São Francisco do Guaporé